Samra ist der Künstlername von:

 Samra (* 1995), deutscher Rapper

Samra ist der Familienname folgender Personen:
 Bassem Samra (* 1971), ägyptischer Filmschauspieler
 Omar Samra (* 1978), ägyptischer Abenteurer 
 Nicholas James Samra (* 1944), US-amerikanischer Bischof